Max Paul Heller ist das Sammelpseudonym der Zwillingsbrüder:

 Max Heller (1867–1951), deutscher Komponist, Arrangeur und Herausgeber
 Paul Heller (Komponist) (1867–1936), deutscher Komponist, Arrangeur und Herausgeber